Ruta 6 steht für
 eine Fernstraße in Bolivien, siehe Ruta 6 (Bolivien)
 eine Fernstraße in Paraguay, siehe Ruta 6 (Paraguay)
 eine Fernstraße in Uruguay, siehe Ruta 6 (Uruguay)

Siehe auch:
 Route 6